Юров — коми и русская фамилия, а также топоним. Русская фамилия образована от имени Юрий; коми фамилия происходит от слова «юр» (голова) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ов (-а).

Известные носители

Фамилия 
 Юров, Андрей Яковлевич (более известен под фамилией Охтин; 1891—1938) — большевик, делегат Всероссийского Учредительного собрания, член ВЦИК, дипломат.
 Юров, Валерий Викторович (род. 1967) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1988).
 Юров, Геннадий Евлампиевич (1937—2016) — советский и российский писатель и журналист, автор текста гимна Кемеровской области.
 Юров, Данила Юрьевич (род. 2003) — российский хоккеист, нападающий.
 Юров, Николай Павлович (род. 1946) — советский футболист и футбольный судья.
 Юров, Сергей Геннадиевич (род. 1983) — российский политический и общественный деятель, глава городского округа Балашиха.
 

 Юрова, Любовь Леонидовна (1946—2010) — советский и российский искусствовед, музейный работник.
 Йоурова (Юрова), Вера (род. 1964) — чешский политик.

Топоним 
 Юров — хутор в Каменском районе Ростовской области России.
 Юров — село в Макаровском районе Киевской области Украины.

См. также 
 Юрово
 Юрков